Zisk může být :

 zisk – odborný ekonomický pojem
 účetní zisk
 ekonomický zisk

 zisk – odborný elektrotechnický pojem
 zisk antény
 zisk operačního zesilovače

 událost – obecně nějaký děj, jev, proces, událost apod. kdy nějaká konkrétní instituce, osoba či skupina osob něco získala
 zisk ocenění, např. medaile
 zisk titulu
 zisk exponátu (např. nový přírůstek do muzejních či galerijních sbírek)